Статья о выступлении российского футбольного клуба «Краснодар» в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

Лига Европы. С 2014 по 2018 
Заняв 5-е место в чемпионате России 2013/14, клуб впервые в своей истории получил право выступать в Лиге Европы сезона 2014/15. Начав со 2-го квалификационного раунда, «Краснодар» дошёл до группового этапа, сыграв в общей сложности 12 игр (6 побед, 3 ничьи, 3 поражения).

Заняв 3-е место в чемпионате России 2014/15, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2015/16, начав с 3-го квалификационного раунда. Выйдя в групповой этап, «Краснодар» одержал четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Этот результат обеспечил команде первое место в группе и первую в истории клуба «еврокубковую весну». В 1/16 финала «Краснодар» уступил в двухматчевом противостоянии чешской «Спарте» и выбыл из борьбы за кубок.

Заняв 4-е место в чемпионате России 2015/16, клуб снова получил право выступать в Лиге Европы сезона 2016/17, начав с 3-го квалификационного раунда. Пробившись в групповой этап, «Краснодар» одержал 2 победы, 1 ничью, 3 поражения и со 2го места вышел в 1/16 финала, где встретился с турецким клубом «Фенербахче». В результате двухматчевого противостояния «Краснодар» одержал победу с общим счётом 2:1 и пробился в следующую стадию еврокубка. На стадии 1/8 соперником «горожан» стала испанская «Сельта», которой «Краснодар» уступил с общим счётом 1:4 и закончил свой евросезон.

Заняв 4-е место в чемпионате России 2016/17, клуб в 4-й раз в своей истории получил право выступать в Лиге Европы сезона 2017/18, начав с 3-го квалификационного раунда. В этой стадии «Краснодар» дважды победил датский клуб «Люнгбю» с общим счётом 5:2 (2:1 и 3:1) и прошёл дальше. На стадии раунда плэй-офф «Краснодар» встречался с «Црвеной Звездой» из Сербии, где сначала победил дома со счётом 3:2, а затем в гостях уступил 1:2, и по правилу выездного гола проиграл и не прошёл в групповой этап.

Снова заняв 4 место в чемпионате России 2017/18, клуб в 5-й раз в своей истории получил право выступать в Лиге Европы сезона 2018/19, но, благодаря повышению рейтинга УЕФА у российского первенства, «Краснодар» стартовал сразу с группового раунда. Жеребьёвка прошла 31 августа 2018, по её результатам в соперники Краснодару достались: испанская «Севилья», бельгийский «Стандард» и турецкий «Акхисар». В групповом турнире команда набрала 12 очков, столько же, сколько и «Севилья», но уступила ей первое место по разнице мячей в личных встречах (2:4). В 1/16 финала команда прошла леверкузенский «Байер», оба раза сыграв вничью — 0:0 и 1:1. Краснодарцы вышли дальше благодаря гостевому голу Сулейманова со штрафного. В 1/8 финала кубанцы сыграли с «Валенсией», которой уступили с общим счётом 2:3 и завершили участие в турнире.

Сезон 2019/2020. Дебют в Лиге чемпионов, Лига Европы УЕФА 
Заняв 3-е место в чемпионате России 2018/19, клуб впервые в своей истории получил право выступать в Лига чемпионов УЕФА, начав сезон с 3-го квалификационного раунда, где их соперником стал португальский «Порту». В первом матче 7 августа «Краснодар» уступил «Порту» на своем стадионе 0:1, однако через неделю на выезде «быкам» удалось победить со счетом 3:2 и по правилу выездного гола пройти в раунд плей-офф. В раунде плей-офф в соперники «Краснодару» достался греческий «Олимпиакос». В первом матче в Греции «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча. В домашнем поединке краснодарцы смогли первыми забить гол уже на 10-й минуте матча, однако быстро пропустили ответный гол и в итоге снова проиграли (1:2), завершив таким образом своё выступление в Лиге чемпионов. На групповом этапе Лиги Европы, где «Краснодар» продолжил выступление в евросезоне 2019/20 после вылета из Лиги чемпионов, команда одержала три победы и трижды потерпела поражение. С таким результатом «Краснодар» занял третье место в группе, не выйдя в весеннюю часть турнира.

Сезон 2020/2021. Дебют в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 
По итогам сезона 2019/2020 «Краснодар» вновь занял 3-е место в чемпионате России, что дало им путёвку в раунд плэй-офф Лиги Чемпионов УЕФА на сезон 2020/2021. В этом раунде в соперники «быкам» достался греческий ПАОК из Салоников. Российская команда оба раза обыграла греков со счётом 2:1 и впервые вышла в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. Таким образом впервые в российской истории страну представляли три клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

При жеребьёвке группового раунда краснодарцы были посеяны в третьей корзине и получили в соперники по группе лондонский «Челси», испанскую «Севилью» и французский «Ренн». В первых 4-х турах «Краснодар» набрал одно очко, сыграв в 1-м туре вничью с «Ренном» во Франции (1:1), а затем уступив на своём поле «Челси» (0:4) и дважды проиграв «Севилье», и потерял после этого шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря победе в домашней игре с «Ренном» в 5-м туре команда гарантировала себе третье место в группе и участие в 1/16 плей-офф Лиги Европы весной 2021 года. В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (1:1).

В феврале 2021 года в 1/16 плей-офф Лиги Европы уступил «Динамо» из Загреба, потерпев два поражения — в домашнем матче (2:3) и в выездном (0:1).

Результаты 
По состоянию на 25 февраля 2021 года:

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 25 февраля 2021 года:

Бомбардиры «Краснодара» 
По состоянию на 25 февраля 2021 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 25 февраля 2021 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 Футбольные клубы России в еврокубках

ФК «Краснодар»
Краснодар